

Дани сећања 

1470-е пне.

fr:1476 av. J.-C.